Davidová, Davidova ist der Familienname folgender Personen:

 Lea Davidova-Medene (1921–1986), lettisch-sowjetische Bildhauerin
 Markéta Davidová (* 1997), tschechische Biathletin
 Pavla Davidová (* 1956), tschechoslowakische Basketballspielerin